Суколи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Суколи — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.

Россия 
 Суколи — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.